Kamenka může být:

 Kamenka – vesnice, část města Odry v okrese Nový Jičín
 Kamenka (přítok Angary) – řeka v Rusku, přítok Angary
 Kamenka (přítok Katuně) – řeka v Rusku, přítok Katuně
 Kamenka (přítok Kolymy) – řeka v Rusku, přítok Kolymy
 Kamenka (přítok Něrlu) – řeka v Rusku, přítok Něrlu
 Kamenka (Podněstří) – město na levém břehu Dněstru
 Kamenná kolonie, známá též jako Kamenná čtvrť či zkráceně Kamenka – osada na severozápadě brněnského katastrálního území Štýřice
 Kamenná trouba (rybník), zkráceně Kamenka, rybník v okrese Havlíčkův Brod
 Kaménka, lom u obce Louňovice, odkud byl vylomen základní kámen Národního divadla
 Kamjanka, město na Ukrajině rusky známé jako Kamenka

Externí odkazy